Jean-Noël Kerdraon (1943), homme politique français ;
 Ronan Kerdraon (1962), homme politique français.